Le sigle MAOA peut faire référence à :

 Monoamine oxydase A (ou MAO-A), une enzyme du corps humain dont des taux anormaux sont corrélés avec certains comportements criminels ;
 le symbole du gène codant la MAO-A.

Autre utilisation 
 Le sigle est parfois utilisé comme synonyme pour méthaqualone (un sédatif).